Валентин Николаевич Васяно́вич (р. 1971) — украинский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, оператор, монтажёр и кинокомпозитор.

Биография 
Родился 21 июля 1971 года в Житомире (ныне Украина). Окончил Музыкальное училище имени Виктора Косенко. Профессиональный путь в кино начинал в КГИТИ имени И. К. Карпенко-Карого, который окончил в 1995 году с дипломом оператора, а в 2000 году — с дипломом режиссёра документального фильма. Занимался в творческих мастерских украинских кинематографистов Алексея Прокопенко и А. И. Коваля.

В 2006—2007 годах учился в Школе режиссёрского мастерства А. Вайды, Польша.

Фильмография

Режиссёр 
 2004 — Напротив солнца
 2012 — Обычное дело
 2013 — Сумерки
 2013 — Креденс
 2016 — Уровень чёрного
 2019 — Атлантида
 2021 - Отражение

Сценарист 
 2012 — Обычное дело
 2013 — Сумерки
 2019 — Атлантида

Продюсер 
 2014 — Племя
 2019 — Атлантида

Оператор 
 2013 — Сумерки
 2014 — Племя
 2017 — Примирение / Zgoda
 2019 — Атлантида

Монтажёр 
 2012 — Обычное дело
 2014 — Племя
 2019 — Атлантида

Композитор 
 2012 — Обычное дело

Награды и премии 
 Вторая премия «Серебряный витязь» Международного кинофестиваля «Золотой Витязь» (1998)
 Первый приз Международный кинофестиваль (2002; Баку) — за лучший документальный фильм
 приз международного жюри Международного фестиваля короткометражных фильмов (2005; Клермон-Ферран, Франция)
 Гран-при фестиваля Международного фестиваля короткометражных фильмов (Нанси, Франция; 2005)
 Гран-при Международного кинофестиваля «Летопись» (2005)
 Диплом за лучший короткометражный фильм Международного кинофестиваля документального кино «Контакт». (2005)
 Награда жюри Международного кинофестиваля в Торонто (2005; Канада)
 Награда жюри Международного кинофестиваля IMAGO (Португалия; 2005)
 премия «Киев» имени И. В. Миколайчука (2005)
 Одесский международный кинофестиваль, Дон Кихот (приз Международной федерации кинопрессы (2012).
 Государственная премия Украины имени Александра Довженко (2015) — за выдающийся творческий вклад в создание художественного фильма «Племя»
 Приз за лучший фильм — «Атлантида» — в программе «Горизонты» на Венецианском кинофестивале.
 Специальный приз жюри на Токийском кинофестивале — фильм «Атлантида» (2019)
 Орден «За заслуги» ІІІ степени (9 ноября 2020 года) — за значительный личный вклад в развитие национальной культуры и искусства, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство
 Государственная премия Украины им. Т. Шевченко (2021) — за полнометражный игровой фильм «Атлантида».

Примечания 

Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого